Zwin (zeearm), een voormalige zeearm op de grens van België en Nederland
Zwin Natuur Park in het Belgisch gedeelte van de zeearm
Het Zwin (Zeeland), het natuurgebied in het Nederlands gedeelte van de zeearm
zwin (zee), de ruimte tussen strandbanken
Het Zwin (De Friese Meren), een meer en natuurgebied in de gemeente De Friese Meren (Friesland)
Zwin (Leeuwarden), een kanaal in de provincie Friesland.